Burgmann bezeichnet:

 im Mittelalter Mitglieder des niederen Adels, die eine Burg bewachten und verteidigten, siehe Burgmann
 Teil des Unternehmens-Zusammenschlusses EagleBurgmann, Unternehmen der Unternehmensgruppe Freudenberg 

Burgmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anett Werner-Burgmann (* 1983), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Museumskuratorin
 Arnold Norbert Burgmann SVD (1909–1987), deutscher Priester, Missionar und Ethnologe
 Chris Burgmann (* 1962), deutscher Gitarrist, Arrangeur, Komponist und Gitarrenlehrer, siehe Morscheck & Burgmann
 Dieter Burgmann (* 1939), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jacob Burgmann (1659–1724), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer

 Johann Georg Burgmann (* vor 1647; † nach 1672), deutscher Jurist
 Max Burgmann (1844–1929), deutscher Jurist und Bürgermeister von Schwerin
 Nikolaus Burgmann (ca. 1360–1443), deutscher Historiker
 Rudolf Burgmann (1874–1943), österreichischer Politiker
 
Siehe auch:
Burgherr
Burgman
Borgmann